Мисько — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Мисько, Александр (род. 1997) — российский фингерстайл-гитарист и музыкант.
 Мисько, Игорь Владимирович (1986—2010) — российский хоккеист.
 
 Мисько, Эммануил Петрович (1929—2000) — украинский советский скульптор, педагог.
 Мисько, Юлия Семёновна (псевдоним: Мирослава Сопилка; 1897—1937) — украинская поэтесса и писательница.

См. также 
 
 Миско, Иван Якимович (род. 1932) — скульптор, Народный художник Беларуси.